Иван Тимофеевич Поляков (17 января 1923 — 24 апреля 1995) — участник Великой Отечественной войны, бригадир рабочих Ростовского масложирокомбината «Рабочий» Министерства пищевой промышленности РСФСР.Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 17 января 1923 года в хуторе Верхний Хомутец Донской области, ныне - Веселовского района Ростовской области.

С 1941 года — в Красной Армии. Участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского корпуса. Победу встретил в Будапеште.

В 1947 году пришел работать на Ростовский масложиркомбинат «Рабочий». В совершенстве овладев специальностью газогенераторщика, вырабатывал для комбината водород, используемый при гидрогенизации растительных масел.

В 1973 году возглавил бригаду газогенераторщиков, все 22 члена коллектива - его ученики. Бригада снабжала производство высококачественным водородом. В 1973 году коллектив бригады способствовал успешному и досрочному выполнению годового плана и сэкономил 248 тысяч кубометров природного газа.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1974 года за проявленную трудовую доблесть в выполнении заданий пятилетки и принятых социалистических обязательств на 1973 год, большой творческий вклад в увеличение производства продовольственных товаров Полякову Ивану Тимофеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Делегат XXV съезда КПСС (1976). Избирался депутатом Пролетарского районного Совета народных депутатов.

Почётный гражданин города Ростова-на-Дону (1986).

Награды 
 Золотая медаль «Серп и Молот» (17.01.1974);
 Орден Ленина (17.01.1974).
 Орден Ленина
Орден Отечественной войны II степени (07.03.1945) 
 Орден Трудового Красного Знамени(26.04.1971)
 Медаль «За трудовое отличие» (21.07.1966)
 медали, в том числе:
 «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 «Ветеран труда»
 «30 лет Советской Армии и Флота»
 «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Знак «Гвардия»
 Знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне» (1970)

См. также 
 Список Героев Социалистического Труда (Ростовская область)

Примечания

Литература 
 Герои Труда Дона: к 70-летию учреждения звания «Герой Социалистического Труда». Биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов н/Д, 2008.
 * Герои труда Дона: биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 2008—2014.

Ссылки 
 
 с сайта «Донской временник».

Казаки
Почётные граждане Ростова-на-Дону
Делегаты XXV съезда КПСС